Его́ровское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Ершичского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Егоровка.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Руханское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 79,89 км²
 Расположение:  северо-восточная часть Ершичского района
 Граничит:
 на севере — с Рославльским районом
 на востоке — с Сукромлянским сельским поселением
 на юге — с Руханским сельским поселением
 на западе — Ершичским сельским поселением
 Крупные реки: Ипуть, Чёрный Пет.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 5 населённых пунктов.
 Егоровка, деревня
 Благодать, деревня
 Бояркино, деревня
 Лычники, деревня
 Скоторж, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ершичского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году